Соснова змія чорно-біла (Pituophis melanoleucus) — неотруйна змія з роду Гоферові змії родини Вужеві. Має 3 підвиди.

Опис 
Загальна довжина сягає 1,2—1,7 м, рекордна відома довжина 2,2 м. Невелика голова несе збільшений ростральних щиток. Спинна луска кілевата. Забарвлення характеризується наявністю великих темних поперечних плям на світлому фоні.

Спосіб життя 
Полюбляє піщані пустища, порослі сосною, дюни, сухі гірські хребти й соснові ліси. Вміє лазити, проте веде переважно наземний спосіб життя. Добре риє ходи й велику частину часу проводить, ховаючись у норах. Харчується гризунами, в першу чергу гоферами. Часто видає гучні свистячі та шиплячі звуки. 

Це яйцекладна змія. Самиця у серпні відкладє 3—24 яйця.

Розповсюдження 
Мешкає на південному сході США.

Підвиди 
 Pituophis melanoleucus lodingi
 Pituophis melanoleucus mugitus
 Pituophis melanoleucus melanoleucus

Pituophis melanoleucus melanoleucus - соснова змія північна. Поширена у штатах Кентуккі, Теннесі, Алабама, Південна Кароліна, Вірджинія й Нью-Джерсі. Довжина 120—170 см. Малюнок складається з великих спинних чорних, коричневих або червоно-коричневих поперечних плям на світлому, жовтому або кремовому тлі. З боків є дрібніші темні плями. Іноді зустрічаються «червоні форми», що мають характерний червонувато-рожевий «наліт» по всьому тілу. 

Pituophis melanoleucus mugitus - соснова змія флоридська. Поширена по всій Флориді, а також на півдні штатів Алабами, Джорджії й Південної Кароліни. Довжина 120—170 см, проте зустрічаються й більші особини. Рудувато-коричневі або іржаво-коричневі змії з нечітким розпливчастим малюнком. Коричневі, червоно-коричневі або вугільні плями на спині перемежовуються дрібнішими цятками або смугами. Плями чіткі тільки на хвості та у задній частині тулуба, на передній частині вони зливаються з основним фоном. 

Pituophis melanoleucus lodingi - соснова змія чорна. Поширена на півдні штатів Міссісіпі та Алабама. Довжина 130—180 см. Забарвлення однотонне або майже однотонна, чорна або темно-коричнева. Спина, боки та черево забарвлені однаково. Ближче до хвоста можуть бути присутні кілька світліших плям, на горлі й череві іноді присутні світлі смужки. Губні щитки часто червонувато-коричневі.

Джерела 
 Hirschkorn, D. & Skubowius, B. 2011. Bullennattern, Gophernattern, Kiefernnattern - Die Gattung Pituophis. Natur und Tier-Verlag (NTV), Münster, 176 pp.
 Pyron, R.Alexander; Frank T. Burbrink 2009. Neogene diversification and taxonomic stability in the snake tribe Lampropeltini (Serpentes: Colubridae) Molecular Phylogenetics and Evolution 52 (2): 524-529
 Словник-довідник із зоології. – К., 2002.

Тварини, описані 1803
Вужеві